Einschluss steht für:

 eine Variante der Beseitigung eines Kernkraftwerks nach der Stilllegung, siehe Sicherer Einschluss
 im Kristallinneren eingeschlossene Fremdstoffe, siehe Inklusion (Mineralogie)
 Fremdmaterial in einem metallischen Gussteil, siehe Gussfehler
 in einer Justizvollzugsanstalt die nächtliche Schließung der Zellentüren, siehe Gefängnis #Alltag

Siehe auch:
 Einschließung
 Inklusion